Mário Covas Neto (Santos, 24 de abril de 1959) é um político e ex-piloto brasileiro. Seu partido é o Podemos, no qual se tornou vereador da cidade de São Paulo em 2016.

Biografia 
Covas nasceu em Santos, no ano de 1959. É filho do também político Mário Covas e de Lila Covas e tio do falecido prefeito de São Paulo Bruno Covas.

Vida pessoal 
Mário é casado com Gabriela Covas e não tem filhos. Foi piloto de Stock Car Brasil entre 1990 a 2001 quando decidiu abandonar a carreira de piloto para dedicar a política após a morte do pai.

Referências 

Políticos do estado de São Paulo

Membros do Partido da Social Democracia Brasileira
Membros do Podemos (Brasil)
Família Covas
Naturais de Santos